Strongiló kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Strongylí (ö i Grekland, Kreta), 
 Nisís Gromboloúra, ö, Grekiska fastlandet, 

Robotskapade Greklandförgreningar